Ван Цзяна́нь (; ) — китайский легкоатлет, прыгун в длину, чемпион мира 2022 года, чемпион Азии 2013 года.

Достижения 
В начале карьеры выступал в десятиборье, личный рекорд 7063 очка. В 2013 году в возрасте 16 лет выиграл чемпионат Азии в Пуне с результатом 7,95 м. Участник чемпионата мира 2013 года в Москве, где не смог выйти в финал. Победитель World Challenge Beijing 2014 года — 8,09 м. Чемпион мира среди юниоров 2014 года. 17 мая 2015 года на этапе Бриллиантовой лиги Shanghai Golden Grand Prix установил рекорд Азии среди юниоров — 8,25 м.

Победитель Азиатских игр 2018 года с рекордом Азиатских игр — 8,24 м.

Основные результаты

Примечания 

Прыгуны в длину Китая
Прыгуны с шестом Китая
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Всемирных военных игр
Чемпионы Спартакиады народов КНР
Чемпионы Китая по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике среди юниоров